Long Thạnh (An Giang), een phường in thị xã Tân Châu, in de Vietnamese provincie An Giang.
 Long Thạnh (Long An), een xã in het district Thủ Thừa, in de Vietnamese provincie Long An.
 Long Thạnh (Hậu Giang)
 Long Thạnh (Ho Chi Minhstad)
 Long Thạnh (Kiên Giang)
 Long Thạnh (Bạc Liêu)